Гево́рг Га́рникович Газаря́н (; ) — армянский футболист, нападающий национальной сборной Армении.

Клубная карьера

«Пюник» 
В сезоне 2004 года выступал за юношескую команду «Пюника» в Первой лиге. А в следующем сезоне состоялся дебют в главной команде. 6 июля 2005 года Газарян вышел на поле стадиона «Лернагорц» против одноимённой команды, заменив в перерыве Агвана Мкртчяна. Первый гол за клуб провёл в следующем сезоне. 24 мая 2006 года в игре против «Ширака» Газарян вышел на поле на 55-й минуте матча и спустя 5 минут забил свой первый мяч. В этом же матче он забил и второй мяч (матч закончился со счётом 7:0).

В 2007 году Газарян провёл в составе «Пюника» первый круг чемпионата, после этого перешёл на правах аренды в «Бананц». В первой же игре Газарян отметился хет-триком. Отыграв второй круг в «Бананце», возвратился в «Пюник». В 2010 году на его счету два хет-трика и дубль в финале Кубка Армении 2010.

10 января 2011 года было сообщено, что Газарян отправился на предсезонный сбор в Турцию с «Кубанью».

«Металлург» (Донецк) 
В июне 2011 года подписал контракт с донецким «Металлургом» вместе с одноклубником Маркосом Пиццелли.

19 июля 2012 в матче Лиги Европы против черногорского «Челика» сделал свой первый хет-трик за «Металлург» и отдал одну голевую передачу, тем самым украинский клуб выиграл со счётом 7:0.

В июне 2013 года покинул клуб и отправился до конца года в аренду в карагандинский «Шахтёр».

Карьера в сборной 

Дебютировал в составе молодёжной сборной 17 мая 2006 года в отборочном матче против сборной Сан-Марино. На 63-й минуте этого матча 18-летний Газарян заменил Армена Тиграняна. После победы со счётом 2:1 выяснилось, что за армянскую команду сыграл дисквалифицированный игрок и последовало техническое поражение — 0:3. Но в ответном матче молодёжная сборная победила со счётом 4:0 и вышла в следующий тур. Один из этих мячей на 66-й минуте забил Газарян, тем самым открыв счёт своим голам за молодёжку.

В 2007 году был призван в ряды национальной команды. 22 августа дебютировал в матче против сборной Португалии. Данный матч был отборочным к Евро-2008 (1:1). Газарян вышел на замену на 58-й минуте, заменив Генриха Мхитаряна.

11 сентября 2012 года в отборочном матче чемпионата мира между сборными Болгарии и Армении Газарян был удалён с поля за удар мячом по мальчику, подающему мячи.

Достижения

Командные 
 «Пюник»
 Чемпион Армении (5): 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
 Обладатель Кубка Армении (2): 2009, 2010
 Финалист Кубка Армении: 2006
 Обладатель Суперкубка Армении (3): 2007, 2008, 2010
 Итого: 10 трофеев

 «Бананц»
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2007
 Обладатель Кубка Армении: 2007
 Итого: 1 трофей

 «Металлург» (Донецк)
 Финалист Кубка Украины: 2011/12
 Финалист Суперкубка Украины: 2012

 «Шахтёр» (Караганда)
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013
 Итого: 1 трофей

Личные 
 Лучший молодой футболист чемпионата Армении: 2007
 Лучший бомбардир чемпионата Армении: 2010
 Лучший игрок месяца в «Металлурге»: сентябрь 2011.
 В списке 33 лучших футболистов Казахстанской Премьер-Лиги: № 2 (2013)

Статистика

Клубная

В сборной

Матчи и голы за сборную 

Итого: 40 матчей / 9 голов; 15 побед, 8 ничьих, 17 поражений.

Сводная статистика игр/голов за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Пюник-2»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Керкира»
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Шавеш»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Ламия»